Gouz ist ein Namensteil folgender Personen:

 Bénigne Le Gouz de Gerland (1695–1774), französischer Historiker
 François de La Boullaye Le Gouz (1610–1668/69), französischer Aristokrat und Weltreisender